Соколики — название населённых пунктов:

Россия 

 Соколики — деревня в Данковском районе Липецкой области, упразднена в 2001 г.

Польша/Украина 

 Соколики — село, существовавшее до 1946 года на берегах Сана, в настоящее время территория села расположена по обе стороны государственной украинско-польской границы — в Турковском районе Львовской области и в гмине Лютовиска Бещадского повята Подкарпатского воеводства.